The Skinflint – cortometraggio del 1912 diretto da George Melford
 The Skinflint – film del 1915 diretto da Jack Harvey